BN est un sigle, qui signifie :
 Biscuiterie nantaise, une biscuiterie française qui fabrique notamment le choco BN.
 La Brugeoise et Nivelles, constructeur belge de matériel ferroviaire
 Bibliothèque nationale suisse
 Nitrure de bore, un composé chimique du bore et de l'azote
 l'habilitation électrique d'un agent de nettoyage sous tension en basse tension, selon NF C18-510

BN est un code, qui signifie :
 Brunei :
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-2 (liste des codes pays)
 selon la liste des Internet TLD (Top level domain): .bn
 Bénin (code alpha-2 de la liste des codes pays utilisés par l'OTAN)

bn est un code pour le bengali selon l’ISO 639 (ISO 639-1).

Code
Formule brute